Luiza ou Lwiza peuvent être :
 Luiza, territoire de la province du Kasaï central en République démocratique du Congo ;
 Luiza, chef-lieu du territoire du même nom en République démocratique du Congo ;
 Lwiza, rivière des provinces du Kasaï central et du Lualaba en République démocratique du Congo.